peut faire référence à différentes unités militaires de plusieurs pays.

85th Battalion, CEF,  Bataillon du Corps expéditionnaire canadien de la Première Guerre mondiale

de tirailleurs sénégalais
  bataillon alpin de forteresse

motocycliste
  de sapeurs
  de skieurs